Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
 Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku
 Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy
 Park Kultury i Wypoczynku w Gliwicach